Albrecht Behmel (né en 1971), un romancier, historien et essayiste allemand
 le syndrome de Simpson-Golabi-Behmel
Patronyme allemand